Clivus –  clivo, pendenza in latino

Anatomia 
 Clivus –  doccia dell'osso occipitale

Antica Roma 
 Strade dell'antica Roma
 Clivus Argentarius – via che correva a mezza costa sulle pendici del Campidoglio, alle spalle del Foro di Cesare
 Clivus Capitolinus – principale via d'accesso al Mons Capitolinus, congiungeva il Foro Romano alla sommità del Capitolium
 Clivus Palatinus – via che nasce dalla via Sacra nei pressi dell'Arco di Tito e sale verso il Palatino
 Clivus Publicius – strada della XIII regione augustea che saliva sulla sommità dell'Aventino
 Clivus Scauri –  strada che saliva dalla depressione tra Palatino e Celio
 Clivus Suburanus – continuazione irregolare della valle della Subura
 Clivus Victoriae – via che partendo dal Velabro saliva sul Palatino